Brielle, een plaats in de gemeente Voorne aan Zee in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Brielle, een voormalige gemeente
 VV Brielle, een amateurvoetbalclub in Brielle
 Brielle (New Jersey), plaats in Monmouth County, Verenigde Staten
 Summer Brielle, pseudoniem van de Amerikaanse actrice Laura Cox